Plaats in Indonesië
 Tanjong (Ingin Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Tanjong (Kembang Tanjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Tanjong (Lhonga), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Tanjong (Pidie), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh